La parola "Slavia" può fare riferimento a:
 Slavia – tutti i territori dell'Europa orientale abitati da Slavi, indipendentemente dalla loro religione o dal gruppo linguistico 
 Slavia – casa editrice italiana
 Slavia – rivista italiana
 Slavia friulana – territorio del Friuli, chiamato anche Slavia Veneta
 Slavia Praga – società polisportiva di Praga che comprende le seguenti sezioni:
 SK Slavia Praga – squadra di calcio maschile
 HC Slavia Sofia – squadra di hockey maschile
 SK Slavia Praga – squadra di calcio a 5 maschile
 RK Slavia Praga – squadra di rugby maschile
 Slavia Sofia – società polisportiva di Sofia che comprende le seguenti sezioni:
 PFC Slavia Sofia – squadra di calcio maschile
 BK Slavia Sofia – squadra di pallacanestro femminile
 2304 Slavia – asteroide della fascia principale